Il doppio del torneo di tennis Toyota Princess Cup 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrici Julie Halard e Ai Sugiyama che hanno battuto in finale Nana Miyagi e Paola Suárez 6–0, 6–2.

Teste di serie 

 Julie Halard /  Ai Sugiyama (campionesse)
 Nana Miyagi /  Paola Suárez (finale)

 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (primo turno)
 Jelena Dokić /  Corina Morariu (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Toyota Princess Cup 2000